«Whitfield» puede referirse a:

Toponimia

en Estados Unidos 
 Whitfield, lugar designado por el censo en el condado de Manatee (Florida);
 Whitfield, lugar designado por el censo en el condado de Santa Rosa (Florida);
 Whitfield, lugar designado por el censo en Pensilvania;
 Condado de Whitfield, en Georgia.

en Inglaterra 
 el pueblo y parroquia de Whitfield, en Kent;
 el pueblo y parroquia de Whitfield, en Northamptonshire;
 el pueblo de Whitfield, en Northumberland; o
 la parroquia de Plenmeller with Whitfield, también en el condado anterior.